Mehlsack steht für:
 Mehlsack, Sack zur Aufbewahrung von Mehl

Mehlsack ist der Name einer Stadt:
 Mehlsack, deutscher Name von Pieniężno, Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Mehlsack ist der Name eines Berges:
 Mehlsack (2652 m), im Lechquellengebirge nahe der „Ravensburger Hütte“ bei Dalaas, Bezirk Bludenz, Vorarlberg, Österreich

Mehlsack ist der Name folgender Türme in Deutschland:
 Mehlsack, mittelalterlicher Wachtturm bei Besigheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Mehlsack (Ravensburg), Wehrturm in Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mehlsack, anderer Name der Heuberger Warte, Wartturm bei Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Müllsack
 Weißer Mehlsack